Ми́нос ( ) — легендарный царь «столицы» Древнего Крита — Кносса. Сын Зевса и Европы, муж дочери Гелиоса Пасифаи, отец Ариадны, Федры и других детей.

Жившему до Троянской войны, ему приписывают введение законодательства на Крите и утверждение морского могущества острова (талассократии).

По ряду античных свидетельств, это имя носили два царя, Минос I и его внук Минос II, однако это не было отражено в мифологии.

По его имени была названа Минойская цивилизация (культура) и линия Минос на спутнике Юпитера Европе.

Имя его стало синонимом справедливого правителя.

Мифология 

Верховный бог Олимпа Зевс похитил финикийскую царевну Европу и, доставив её на Крит, овладел ею, от чего родились Минос, Радамант и Сарпедон. Европа вышла замуж за критского царя Астерия (Астериона), который усыновил братьев.

После смерти Астерия Минос стал претендовать на царствование, уверяя, что предназначен к этому богами и что всякая его молитва будет исполнена. В итоге ему удалось прийти к власти.

Когда он попросил Посейдона выслать ему для жертвоприношения животное, морской бог выслал ему из моря белоснежного быка, однако, пораженный его великолепием, Минос отослал быка в свои стада, а в жертву принёс другого. В наказание за этот обман богов Посейдон внушил его жене Пасифае неестественную страсть к этому быку, от которого у неё родился Минотавр (с греч. — бык Миноса). Сам бык был усмирен Гераклом и затем убит Тесеем.

Минос основал города Кносс, Фест и Кидония.
Он раз в девять лет удалялся в пещеру Зевса, чтобы получить от него законы.
Минос считается основателем морского господства критян.
Он отец Андрогея, Девкалиона, Главка, Катрея, Эвримедона и др.

С Кикладских островов Минос изгнал карийцев и вывел туда колонии, поставил правителями своих сыновей.
Он также захватил Мегару.

Когда его сын Андрогей был убит в Афинах, Минос принудил царя Эгея к дани, по 7 молодых людей и 7 девиц каждый год (по другой версии раз в девять лет). Их обрекали на съедение Минотавру, жившему в Лабиринте. Так длилось до тех пор, пока герой Тесей не убил Минотавра. Ему помогла это сделать Ариадна, влюблённая в Тесея.

Пасифая, разгневанная частыми изменами Миноса, заколдовала его. Каждый раз, когда Минос сходился с другими женщинами, он напускал на них гнус и женщины погибали. Прокрида дала ему выпить настой корня Кирки и исцелила его. По другому рассказу, Минос испускал при совокуплении змей, скорпионов и сколопендр, и женщины погибали. Тогда Прокрида придумала ввести мочевой пузырь козы в тело женщины, и Минос изверг змей туда, после чего исцелился и смог сойтись с женщиной.

Смерть его постигла в Сицилии, в городе Камик, где он преследовал Дедала. Чтобы найти спрятавшегося беглеца, прибывший на Сицилию Минос в каждом городе задавал задачу: пропустить нить сквозь спиральную раковину. Дедал смог решить её, запрягая в нить муравья, чем и выдал себя. Когда Минос потребовал выдать беглеца, кокалиды — дочери царя Кокала (или сам царь) убили его в бане, пустив в ванну по трубам кипящую воду и обварив его насмерть. Тело его было выдано его спутникам и похоронено ими в Сицилии, которые построили ему пышную гробницу, рядом с которой воздвигли храм Афродиты. Потом кости его были перевезены на Крит, где ему был воздвигнут памятник. Гора Юкта первоначально считалась могилой Миноса, а затем Зевса. По другой версии, жители Коркиры отбили прах Миноса у критян.

В последующей традиции 

В подземном царстве он, по «Одиссее», царит над умершими. Минос судит умерших, а они «его приговора, кто сидя, кто стоя, / Ждали в пространном с вратами широкими доме Аида» (Од. XI 570—571). Настоящим судьёй в царстве теней его вместе с Эаком и Радамантом делает позднейшее сказание, вероятно, в воспоминание его деятельности как законодателя. В позднейшее время стали различать двух Миносов, I и II, чтобы иметь возможность разделить приуроченный к Миносу слишком обильный мифологический материал; при этом Минос I считался сыном Зевса и Европы, а Минос II — внуком Миноса I, мужем Пасифаи и отцом Девкалиона, Ариадны и т. д. В «Божественной комедии» Данте Минос предстаёт в виде демона, змеиным хвостом, обвивающим новоприбывшую душу, указывающего круг ада, в который предстоит душе спуститься.

Действующее лицо трагедий Софокла «Камикийцы» (фр.323-327 Радт) и «Минос» (фр.407 Радт), трагедии Акция «Минос». Один из важных персонажей романа «Царь должен умереть» английской писательницы Мэри Рено, в романе болен проказой и вынужден скрывать свое лицо от людей.

Минойская цивилизация 
Артур Эванс, первооткрыватель минойской цивилизации на Крите, дал ей название в честь царя Миноса. В концепции Эванса минойская цивилизация была первой догреческой письменной цивилизацией Крита и материковой Греции. Точку зрения Эванса оспорил Уильям Риджуэй, который рассматривал Миноса как представителя греческих вторженцев, а не коренного населения острова.

Дешифровка М. Вентрисом Линейного письма B показала, что по крайней мере последний этап минойской цивилизации — микенская цивилизация — обладал грекоязычной письменностью, а в её населении преобладали греки. В современной археологии термин «минойская цивилизация» обычно не идентичен эвансовскому, а имеет более узкий смысл, охватывая цивилизацию на Крите до переноса центра власти в Микены.

Греческая традиция указывает, что приход греков на Крит предшествовал переносу центра власти в Микены, и какое-то время центр власти находился на Крите, в Кноссе, хотя там уже правили греки и пеласги, а не «минойцы». В археологическом контексте этот период может соответствовать Позднедворцовому периоду II, когда большая часть дворцов была разрушена, а Кносс стал единым политическим центром Крита.

Вопрос об историчности Миноса, а также о том, было ли его имя личным именем или титулом, остаётся открытым.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т.2. С.152-153.

Ссылки 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Крита
Цари Крита
Персонажи «Божественной комедии»
Подземное царство в древнегреческой мифологии